Эстер:
 Эстер — то же, что сложный эфир.
 Эстер — имя героини библейской Книги Эстер, в русском варианте Есфирь (Эсфирь).
 Эстер (или Юдит) — имя легендарной эфиопской фалашской воительницы, которая в конце X века свергла династию эфиопских царей Соломонидов, основанную Байна-Лекхемом.
 Эстер — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Эстер — коммуна во Франции, департамент Нор.
 Эстер — статистически обособленная местность на Аляске, США.
 «Эстер» — шведский футбольный клуб из города Векшё.
 Эстер — имя главной героини романа «Блеск и нищета куртизанок» Оноре де Бальзака.
 Эстер — имя персонажа мультфильма «Бен-10».
 Эстер — имя героини фильма «Дитя тьмы».
 Эстер Нирина — малагасийская поэтесса.
 Эстер — имя персонажа телесериалов "Дневники вампира" и "Древние".